Chiètres ist
der französische Name der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg, Schweiz
ein Hügelzug und eine Einzelhofsiedlung in der Gemeinde Bex, Kanton Waadt, Schweiz